Суперкубок Німеччини з футболу 1987 — 1-й офіційний розіграш турніру (4-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 28 липня 1987 року між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «Гамбургом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

ФРН
1987
1987 у німецькому спорті